Rozgrywki radzieckiej grupy A w sezonie 1941 były siódmymi (niedokończonymi) w historii radzieckiej pierwszej ligi. Na początku 1941 roku z rozwiązanych klubów w Moskwie: Lokomotiw, Torpedo, Mietałłurg i Krylja Sowietow zostały utworzone pierwszy i drugi zespoły związków zawodowych ZSRR, zwane Profsojuzy-1 Moskwa i Profsojuzy-2 Moskwa. Poczałkowo organizowany w Leningradzie z klubów Krasnaja Zaria, Awangard i Zenit Petersburg zespół związków zawodowych Leningradu został później przemianowany na Zenit Leningrad. W rozgrywkach wzięło udział piętnaście drużyn, w tym trzy, które awansowały z drugiej ligi – Dinamo Mińsk, Spartak Odessa i Spartak Charków. CDKA Moskwa zmienił nazwę na Krasnaja Armija. 

22 czerwca 1941 wojska niemieckie rozpoczęły realizację Planu „Barbarossa”, a rozgrywki zostały zawieszone. Na czele tabeli ligowej stały na dzień 24 czerwca 1941 roku Dinamo Moskwa i Dinamo Tbilisi, mające po 15 pkt. Liderami w kwalifikacji królów strzelców były Aleksiej Sokołow ze Spartaka Moskwa i Wiktor Matwiejew z Traktora Stalingrad, którzy zdobyli po 8 goli.

Tabela na 24.06.1941

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1941 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim